GWI steht für:
 Germanwings (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Informatik (GWI AG), Hersteller von Krankenhaus-Software
 Gesellschaft für Wirtschaftsinformation GmbH & Co. OHG, ein Verlag der WEKA Holding
 Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie, eine Einrichtung der Heinrich-Böll-Stiftung
 Gas- und Wärme-Institut Essen e.V., ein 1937 gegründetes Forschungsinstitut
 Gas-Wasser-Installation, siehe Versorgungstechnik

gwi steht für:
 Gwich'in (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Gwich'in im Grenzgebiet zwischen Kanada und Alaska
 gaswärme international – ein Fachmagazin für gasbeheizte Thermoprozesse aus dem Vulkan-Verlag

GWI